Full Moon ist der Titel von:

 Full Moon (Album), Musikalbum der Sängerin Brandy
 Full Moon (Lied), Lied der Sängerin Brandy
 Full Moon, Lied von Herbert Grönemeyer, siehe Vollmond (Lied)
 Fullmoon, Song der finnischen Power-Metal-Band Sonata Arctica
 Vollmond über Blandings Castle, Roman